Junction City (Arkansas) ;
 Junction City, census-designated place située en Californie ;
 Junction City (Géorgie) ;
 Junction City (Illinois) ;
 Junction City (Kansas) ;
 Junction City (Kentucky) ;
 Junction City (Louisiane) ;
 Junction City (Missouri) ;
 Junction City (Ohio) ;
 Junction City (Oregon) ;
 Junction City, census-designated place située dans l’État de Washington.